Josep Amat Montcunill ha estat màxim responsable de la promotora immobiliària Akasvayu i president del Club Bàsquet Girona.

Empresaris catalans del sud contemporanis
Dirigents esportius catalans del sud contemporanis